Haapasaari kan åsyfta
 Haapasaari, Haparanda kommun – en ort i Haparanda kommun

Finland

2. Haapasaari (ö i Lappland, Tornedalen), ö i Lappland, Finland,  (41 ha)
3. Haapasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,59, long 28,31), ö i Puumala,  (2,2 km²)
4. Haapasaari (ö i Satakunta, Raumo), ö i Raumo, 
5. Haapasaari (ö i Kymmenedalen, lat 60,28, long 27,20), ö i Kotka, 
6. Haapasaari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn), ö i Vederlax,  (7 ha)
9. Haapasaari (ö i Kuhmois, Pitkävesi), ö i Orivesi,  (3 ha)
10. Haapasaari (ö i Kuhmois, Sarvajärvi), ö i Kuhmois,  (1 ha)
11. Haapasaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,28, long 26,34), ö i Heinola,  (0 ha)
12. Haapasaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,14, long 26,62), ö i Kouvola,  (1 ha)
13. Haapasaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,11, long 26,80), ö i Kouvola,  (0 ha)
14. Haapasaari (ö i Egentliga Tavastland), ö i Janakkala,  (1 ha)
15. Haapasaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,32, long 25,50), ö i Padasjoki,  (16 ha)
16. Haapasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,37, long 26,72), ö i Mäntyharju,  (58 ha)
17. Haapasaari (ö i Joutsa, Suontee), ö i Joutsa,  (37 ha)
18. Haapasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,73, long 26,71), ö i Hirvensalmi,  (6 ha)
19. Haapasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,83, long 26,77), ö i Hirvensalmi,  (5 ha)
20. Haapasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,61, long 26,87), ö i Hirvensalmi,  (55 ha)
21. Haapasaari (ö i Äänekoski, Mämme), ö i Äänekoski,  (4 ha)
22. Haapasaari (ö i Laukas, Haapala), ö i Laukas,  (1 ha)
23. Haapasaari (ö i Laukas, Äijälä), ö i Laukas,  (0 ha)
24. Haapasaari (ö i Sumiainen), ö i Äänekoski,  (12 ha)
25. Haapasaari (ö i Norra Österbotten, Nivala-Haapajärvi), ö i Pyhäjärvi,  (4 ha)
26. Haapasaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,54, long 27,85), ö i Sonkajärvi,  (1 ha)
27. Haapasaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,25, long 28,07), ö i Posio,  (1 ha)
28. Haapasaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,34, long 28,36), ö i Posio,  (2 ha)
29. Haapasaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,63, long 27,93), ö i Kemijärvi,  (2 ha)
30. Haapasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,82, long 28,56), ö i Nyslott,  (18 ha)
31. Haapasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,44, long 28,57), ö i Heinävesi,  (0 ha)
32. Haapasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,49, long 29,07), ö i Heinävesi,  (0 ha)
33. Haapasaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen), ö i Tohmajärvi,  (3 ha)
34. Haapasaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,44, long 27,87), ö i Leppävirta,  (12 ha)
36. Haapasaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,58, long 28,26), ö i Leppävirta,  (24 ha)
37. Haapasaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,14, long 27,97), ö i Jorois,  (1 ha)
38. Haapasaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,24, long 28,11), ö i Varkaus,  (0 ha)
39. Haapasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,12, long 28,15), ö i Rantasalmi,  (13 ha)
40. Haapasaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,64, long 27,75), ö i Leppävirta,  (0 ha)
41. Haapasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,97, long 30,83), ö i Ilomants,  (0 ha)
42. Haapasaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 64,44, long 27,45), ö i Paldamo,  (3 ha)
43. Haapasaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,18, long 23,81), ö i Virdois,  (5 ha)
44. Haapasaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,13, long 23,96), ö i Ruovesi,  (8 ha)
46. Haapasaari (ö i Äänekoski, Räihänselkä), ö i Äänekoski,  (2 ha)
47. Haapasaari (ö i Äänekoski, Koivuselkä), ö i Äänekoski,  (5 ha)
48. Haapasaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 61,99, long 24,07), ö i Ruovesi,  (9 ha)
49. Haapasaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,03, long 24,18), ö i Ruovesi,  (6 ha)
50. Haapasaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,10, long 24,58), ö i Mänttä-Filpula,  (13 ha)
51. Haapasaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,20, long 28,03), ö i Taipalsaari,  (0 ha)
52. Haapasaari (ö i Karstula, Riuttasalmi), ö i Karstula,  (0 ha)
53. Haapasaari (ö i Pihtipudas, Kolima), ö i Pihtipudas,  (42 ha)
54. Haapasaari (ö i Viitasaari, Kolima), ö i Viitasaari, 
55. Haapasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,67, long 27,14), ö i Sankt Michel,  (0 ha)
56. Haapasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,93, long 26,40), ö i Kangasniemi,  (17 ha)
57. Haapasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,88, long 26,56), ö i Kangasniemi,  (82 ha)
58. Haapasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,06, long 26,95), ö i Sankt Michel,  (20 ha)
59. Haapasaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 63,97, long 27,79), ö i Kajana,  (0 ha)
60. Haapasaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,53, long 27,00), ö i Idensalmi,  (1 ha)
61. Haapasaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,51, long 27,22), ö i Idensalmi,  (1 ha)
62. Haapasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,73, long 27,95), ö i Kuopio,  (0 ha)
63. Haapasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,72, long 28,08), ö i Kuopio,  (1 ha)
64. Haapasaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,20, long 26,33), ö i Keitele,  (1 ha)
65. Haapasaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,33, long 26,72), ö i Pielavesi,  (2 ha)
66. Haapasaari (ö i Konnevesi, Liesvesi), ö i Konnevesi,  (0 ha)
67. Haapasaari (ö i Konnevesi, Häntiäisselkä), ö i Konnevesi,  (3 ha)
68. Haapasaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax), ö i Rautalampi,  (4 ha)
69. Haapasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,72, long 29,31), ö i Libelits,  (1 ha)
70. Haapasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,89, long 29,71), ö i Kontiolax,  (1 ha)
71. Haapasaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala), ö i Lieksa,  (4 ha)
72. Haapasaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,25, long 27,44), ö i Savitaipale,  (0 ha)
73. Haapasaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,10, long 26,24), ö i Itis,  (1 ha)
74. Haapasaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,31, long 28,93), ö i Suomussalmi,  (1 ha)
75. Haapasaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,33, long 28,85), ö i Kuusamo,  (3 ha)
76. Haapasaari (ö i Lappland, Kemi-Torneå), ö i Torneå,  (3 ha)
77. Haapasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,50, long 27,59), ö i Sankt Michel,  (11 ha)
78. Haapasaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,96, long 29,96), ö i Kuusamo, 
79. Haapasaari (ö i Södra Karelen, Imatra, lat 61,26, long 28,54), ö i Ruokolax,  (15 ha)
80. Haapasaari (ö i Södra Karelen, Imatra, lat 61,23, long 28,72), ö i Imatra,  (41 ha)
81. Haapasaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,60, long 25,71), ö i Sysmä,  (4 ha)
82. Haapasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,42, long 28,07), ö i Puumala,  (1 ha)
83. Haapasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,47, long 28,20), ö i Puumala,  (4 ha)
84. Haapasaari (ö i Södra Karelen, Imatra, lat 61,42, long 28,36), ö i Ruokolax,  (8 ha)
85. Haapasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,54, long 28,41), ö i Puumala,  (8 ha)
86. Haapasaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax), ö i Kuopio,  (0 ha)
87. Haapasaari (ö i Nyland), ö i Lojo,  (1 ha)
88. Haapasaari (ö i Södra Karelen, Imatra, lat 61,59, long 29,59), ö i Parikkala,  (0 ha)
89. Haapasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,32, long 28,68), ö i Heinävesi, 
90. Haapasaari (ö i Satakunta, Norra Satakunta), ö i Jämijärvi,  (2 ha)
91. Haapasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,95, long 29,33), ö i Nyslott,  (6 ha)
92. Haapasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,08, long 27,12), ö i Sankt Michel,  (0 ha)
93. Haapasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,83, long 27,15), ö i Kuopio,  (1 ha)
94. Haapasaari (ö i Birkaland, Tammerfors), ö i Ylöjärvi,  (16 ha)
95. Haapasaari (ö i Lappland, Tunturi-Lappi), ö i Muonio,  (3 ha)
96. Haapasaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 69,03, long 27,58), ö i Enare,  (17 ha)
97. Haapasaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 68,95, long 28,10), ö i Enare,  (70 ha)
98. Haapasaari (ö i Birkaland, Sydvästra Birkaland), ö i Sastamala,  (4 ha)
99. Haapasaari (ö i Södra Österbotten), ö i Etseri,  (5 ha)
101. Haapasaari (ö i Viitasaari, Varsalahti), ö i Viitasaari,  (0 ha)
102. Haapasaari (ö i Viitasaari, Kirkkosalmi), ö i Viitasaari, 
103. Haapasaari (ö i Södra Karelen, Imatra, lat 61,39, long 29,18), ö i Rautjärvi,  (3 ha)
104. Haapasaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,34, long 27,14), ö i Pieksämäki,  (0 ha)
105. Haapasaari och Pajuluoto, ö i Jorois,  (5 ha)